A 2010. évi téli olimpiai játékokon a síugrás egyéni nagysánc versenyszámát február 19-én és 20-án rendezték Whistlerben. Az aranyérmet a svájci Simon Ammann nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Eredmények 
10 versenyzőt a világkupa eredményei alapján kiemeltek, ők a selejtezőben is ugrottak, de az eredményüktől függetlenül döntősök voltak. A többi 51 versenyző közül az első 40 jutott a döntőbe.

A döntőben az első sorozat ugrásainak eredményei alapján a legjobb 30 versenyző vehetett részt a második sorozatban. Az első sorozatban 30. helyén holtverseny alakult ki, ezért a második sorozatban 31-en vettek részt. A két ugrás pontszámainak összege határozta meg a végső sorrendet. A távolságok eredményei méterben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

 Q: továbbjutás helyezés alapján

Selejtező

Döntő

1. ugrás

2. ugrás

Összesítés

Források 

Síugrás a 2010. évi téli olimpiai játékokon